A4 je lahko:

 A4, format papirja, ki ga določa standard ISO 216
 A4, avtocesta v Sloveniji
 Audi A4, model avtomobila proizvajalca Audi
 hokejska palica True A4